

Medicina 
 Vertigine distorsione della percezione sensoriale dell'individuo caratterizzata da perdita di equilibrio

Cinema 
 Vertigine – film muto del 1919 di Baldassarre Negroni
 Follie di Broadway o Vertigine (Puttin' on the Ritz) – film del 1930 di Edward Sloman
 Vertigine – film del 1942 di Guido Brignone
 Vertigine (Laura) – film del 1944 di Otto Preminger 
 Vertigine (Marjorie Morningstar) – film del 1958 di Irving Rapper

Letteratura 
 Vertigine – raccolta di racconti di Julien Green

Musica 
 Vertigine – singolo dei Linea 77 del 2010
 Vertigine – singolo di Levante e Altarboy del 2020
 Vertigine – singolo di Elodie del 2021